Верхняя Лука — название населённых пунктов.

Россия 
 Верхняя Лука — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Верхняя Лука — посёлок в Усть-Катаве Челябинской области.

См. также 
 Горня-Лука